Lessogorsk (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Lessogorsk (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Lessogorsk (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nischni Nowgorod
 früherer Name als Stadt (1947–1993) des Dorfes Lessogorskoje in der Oblast Sachalin

Siehe auch:
 Lessogorski